Le gare di karate ai II Giochi europei sono state disputate presso la Čyžoŭka-Arena di Minsk il 29 e 30 giugno 2019.

Partecipanti

Podi

Maschili

Femminili

Karate ai Giochi europei
Sport ai II Giochi europei
Karate nel 2019
Competizioni di karate in Bielorussia